Il toponimo Sagay può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Sagay, città componente nella Provincia di Negros Occidental
Sagay, municipalità nella Provincia di Camiguin